Kronogard – cywilny ośrodek rakietowy w Szwecji, w regionie Norrbotten, około 40 km na południe od Jokkmokk, nad jeziorem Abborrträsket. W latach 1961-1964 miejsce startu 18 rakiet sondażowych, które osiągnęły wysokość do 135 kilometrów. Wcześniej królewski posterunek łowiecki. Zamknięty po otworzeniu ośrodka kosmicznego ESRANGE koło Kiruny.

Chronologia startów

Bibliografia 
 Encyclopedia Astronautica 

Astronautyka
Nauka w Szwecji